Hadsten (plaats), plaats in Denemarken
 Hadsten (parochie), parochie in Denemarken